«Deutsche Zeitschrift für Philosophie» (Немецкий журнал по философии) — международный рецензируемый научный журнал философских исследований, издаваемый De Gruyter каждые два месяца. Создан способствовать развитию дискуссий между различными философскими школами и поиску новых концепций. Язык публикации немецкий (с резюме на английском языке).

История 
Журнал был создан в 1953 году на базе Akademie-Verlag в Восточном Берлине.
В числе авторов, писавших статьи для издания, известные немецкие и международные философы. В их числе: Эрнст Блох, Вольфганг Харих, Эрхард Альбрехт, Борис Парыгин, Вольфганг Эйххорн, Герберт Хёрц, Георг Клаус, Альфред Косинг, Гюнтер Крёбер, Георг Лукач, Герман Лей, Ганс-Петер Крюгер, Георг Менде, Ханс-Кристоф Раух, Мартин Роббе, Герман Шелер, Готфрид Штилер, Уго Веларде, Камилла Варнке, Дитер Виттих и многие другие.

Библиография 
 Leo Niischmann: Sogar das Denken ist eingeplant. Der „gesellschaftliche Auftrag“ der ostzonalen „Deutschen Zeitschrift für Philosophie“. In: Die Zeit, 10. März 1955 (Nr. 10).
 Ursula Krebs/Christian Neumann/Ursula Richter/Herta Schulz/Ingrid Hoppe: Deutsche Zeitschrift für Philosophie. Register 1.-25. Jahrgang 1953–1977. Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin 1978.
 Hans-Christoph Rauh: Hommage: Die Anfangsjahre der Deutschen Zeitschrift für Philosophie; in: Simone Barck/Martina Langermann/Siegfried Lokatis (Hrsg.): Zwischen »Mosaik« und »Einheit«: Zeitschriften in der DDR. Ch. Links Verlag, Berlin 1999, 434–445, ISBN 978-3-86153-191-3.

Примечания

Ссылки 
 Offizielle Webseite

Философские журналы
Научные журналы Германии